HPM est un sigle qui peut désigner :
 Hôpitaux privés de Metz, un regroupement d’hôpitaux privés associatif dans la ville de Metz ;
 Hans-Peter Martin (1957-), un homme politique et un polémiste autrichien.